Agua medicinal puede hacer referencia a:
El agua utilizada con propósitos medicinales.
El acrónimo Spa (salutem per aquam).
Agua termal
Agua mineral
El agua utilizada como excipiente en la composición de medicinas.